Imnul RSS Kazahă a fost folosit ca imn oficial în perioada 1945-1992, an în care a fost proclamată Republica Kazahstan, în urma destrămării URSS. Totuși, muzica, scrisă de M. Tulebayev, E. Brusilovski și L. Khamidi, a fost păstrată pentru imnul Kazahstanului până în 2006, doar versurile inițiale (ale căror autori sunt A. Tazhibaev,  Kh. Mukhamedzhanov și Gabit Musrepov) fiind înlocuite cu altele noi. La 7 ianuarie 2006, a fost adoptat un imn complet nou, Kazahstanul meu, ale cărui versuri au fost scrise de Nursultan Nazarbaev, președintele țării.

Versuri

Legături utile 

Imnul RSS Kazahă vocal în format mp3 de pe sovmusic.ru
Imnuri naționale